

Persone 
 Ári Mohr Jónsson (1994) – calciatore faroese, di ruolo difensore
 Arnaldo de Mohr (1874-1921) – editore e scrittore italiano
 Bjarki Mohr (1968) – ex calciatore faroese, di ruolo centrocampista
 Bruce Mohr Powell Surtees (1937-2012) – direttore della fotografia statunitense
 Christian Otto Mohr (1835-1918) – ingegnere tedesco
 Cole Mohr (1986) – modello statunitense
 Ernst Mohr (1878–...) – ginnasta e multiplista tedesco
 Florian Mohr (1984) – calciatore tedesco, di ruolo difensore 
 Georg Mohr, propr. Jørgen Mohr (1640-1697) – matematico danese
 Gerald Mohr (1914-1968) – attore statunitense
 Gunnar Mohr (1963) – ex calciatore faroese, di ruolo attaccante
 Hal Mohr (1894-1974) – direttore della fotografia statunitense
 Harry Mohr Weese (1915-1998) – architetto statunitense
 Ib Mohr Olsen (1965) – ex calciatore faroese, di ruolo difensore
 Jay Mohr, propr. Jon Ferguson Mohr (1970) – attore e comico statunitense
 Johan Maurits Mohr (1716-1775) – pastore protestante e astronomo tedesco, naturalizzato olandese
 Joseph Mohr (1792-1848) – prete austriaco, autore del testo di Stille Nacht
 Karl Friedrich Mohr (1806-1879) – chimico tedesco
 Lina Rabea Mohr (1985) – attrice tedesca
 Malte Mohr (1986) – astista tedesco
 Páll Mohr Joensen (1986) – ex calciatore faroese, di ruolo attaccante
 Richard Mohr (1879–1918) – schermidore francese
 Vagnur Mohr Mortensen (1983) – ex calciatore faroese, di ruolo difensore

Altro 
 2971 Mohr – asteroide della fascia principale
 65675 Mohr-Gruber – asteroide della fascia principale
 Bilancia di Mohr-Westphal – strumento utilizzato per misurare la densità
 Cerchio di Mohr – rappresentazione grafica dello stato piano di tensione interna in un punto
 Sale di Mohr –  sale misto di ammonio e ferro(II) dell'acido solforico